Die 1. jugoslawische Fußballliga 1937/38 war die 15. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1937 und endete am 5. Juni 1938.

Meister wurde HAŠK Zagreb aufgrund des höheren Torquotienten vor dem Belgrader SK.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte musste für die folgende Spielzeit in die Qualifikation.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen eu-football.info

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1937/38